Darko Matijašević (1968) – politico serbo
 Đuro Matijašević (1670-1728) –  poeta, letterato e presbitero croato
 Jurij Vladimirovič Matijasevič (1947) – matematico e informatico russo
 Petra Matijašević (1988) –  taekwondoka croata naturalizzata macedone